Führerschein steht für:

 Eisenbahnfahrzeugführerschein in Schienenverkehr
 Fahrradführerschein 
 Führerschein, amtliches Dokument für das Führen von Kraftfahrzeugen
 Sportbootführerschein, Dokumente im Wasserverkehr
 Hundeführerschein, umgangssprachlich: Befähigungs-/ Sachkundenachweis für Hundehalter

Siehe auch:
 Befähigungszeugnis (Patent, Schifffahrt)
 Dienstfahrerlaubnis
 Fluglizenz (Luftfahrt)
 Flurfördermittelschein
 Mofa-Prüfbescheinigung